Га́усс () — німецьке прізвище.

 Персоналії
 Гаусс, Карл Фрідріх (; 1777—1855) — німецький математик, астроном та фізик, на честь якого названі:
 одиниця вимірювання магнітної індукції у системі СГС.
 кратер на Місяці
 гармата
 шкідлива комп'ютерна програма
 
 Кривина Гауса
 Гауссові числа

Див. також 
 Список об'єктів, названих на честь Карла Гауса
  — мова програмування, розроблена Aptech Systems 1984 року